Oberried ist der Name folgender Orte:
 Oberried (Breisgau), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Oberried am Brienzersee, Gemeinde im Kanton Bern
 Ried bei Kerzers, früher Oberried, Gemeinde im Kanton Freiburg

Gemeindeteile:
 Oberried (Bad Wurzach), Einzelhaus der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Oberried (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberried (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Oberried (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberried (Breitenthal), Ortsteil der Gemeinde Breitenthal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Oberried (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberried (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Oberried (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Oberried (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberried (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberried (Grünenbach), Ortsteil der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Oberried (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Oberried (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Oberried (Murnau am Staffelsee), Ortsteil des Marktes Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Oberried (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberried (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberried (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Oberried (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen
 Oberried (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

 Oberried, Weiler in der Gemeinde Eglisau, Kanton Zürich, siehe Oberriet (Eglisau)
 Oberried (Köniz), Ortsteil der Gemeinde Köniz, Kanton Bern
 Oberried (Lützelflüh), Ortsteil der Gemeinde Lützelflüh, Kanton Bern
 Oberried FR, Ortsteil der Gemeinde Le Mouret, Kanton Freiburg
 Oberried bzw. Ried, deutscher Name von Essert FR, Ortsteil der Gemeinde Le Mouret, Kanton Freiburg
 Oberried (Wallis), Voralpe im Bezirk Östlich Raron, Kanton Wallis

 Oberried (Gemeinde Ramsau), Ort in der Gemeinde Ramsau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Oberried (Gemeinde Köstendorf), Ort bei Köstendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Oberried (Gemeinde Anras), Ortschaft der Gemeinde Anras, Bezirk Lienz, Tirol
 Oberried (Gemeinde Längenfeld), Dorf bei Längenfeld, Tirol

Siehe auch:
 Kloster Oberried
 Oberrieden
 Oberriedl
 Oberriet